Molybdänfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Molybdän und Fluor:

Molybdän(III)-fluorid, MoF3
Molybdän(IV)-fluorid, MoF4
Molybdän(V)-fluorid, MoF5
Molybdän(VI)-fluorid, MoF6
Dimolybdännonafluorid, Mo2F9